Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 928 dans le monde.

 Route nationale 928 en Belgique
 Route régionale 928 en Finlande